Senfmühle steht für

 Herstellungsbetrieb für Senf

Bekannte Senfmühlen sind:
Senfmühle Fallot, Burgund, Frankreich
Senfmühle Kleinhettstedt, Thüringen 
Senfmühle Cochem, Rheinland-Pfalz
Senfmühle Monschau, Nordrhein-Westfalen